Анна-Марія Фернандес і Джулі Річардсон були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Наталія Бикова і Наталія Медведєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Лейла Месхі і Світлана Пархоменко з рахунком 7–6, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші три сіяні пари виходять без боротьби у чвертьфінал.

 Лейла Месхі /  Наталія Медведєва (фінал)
 Лариса Савченко /  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Дженні Бірн /  Мішелл Джаггерд (чвертьфінал)
 Лі Антонопліс /  Барбара Геркен (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Singapore Open Doubles Draw

Singapore, парний розряд
WTA Singapore Open
1988 у сінгапурському спорті